Николай Юргенс:
 Юргенс, Николай Данилович (1847—1898) — российский полярный исследователь.
 Юргенс, Николай Егорович — архитектор.